Abgeordnetenhaus von Berlin
 Preußisches Abgeordnetenhaus
 Abgeordnetenhaus (Austria)